Le tournoi de tennis de Casablanca 2010 s'est déroulé du 5 au  à Casablanca.

Faits marquants 
 Stanislas Wawrinka remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Victor Hănescu. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Robert Lindstedt et Horia Tecău s'imposent en finale face à Rohan Bopanna et Aisam-Ul-Haq Qureshi. Il s'agit du  en double pour Lindstedt et du  pour Tecău.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Maroc (WTA 2010)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Casablanca
ATP 2010
Tennis en avril 2010
Sport au Maroc en 2010